James Stanhope (1. hrabia Stanhope)
 James Stanhope (7. hrabia Stanhope)

Zobacz też